Invito alla danza può essere

Musica 
Invito alla danza, composizione di Carl Maria von Weber

Cinema 
Invito alla danza (Varsity Show) – film del 1937 diretto da William Keighley
Invito alla danza (Wir bitten zum Tanz) – film del 1941 diretto da Hubert Marischka